En botanique, hépatique peut faire référence aux :
 Hepaticophyta, embranchement de plantes embryophytes terrestres
 hépatiques, ou anémone hépatique ou hépatique noble, plante herbacée vivace de la famille des Ranunculaceae.